Cracker steht für:
 Cracker (Band), eine US-amerikanische Alternative-Rock-Band
 Cracker (Gebäck), ein biskuitartiges Gebäck
 ein Instrument, um beim Maishäckseln das Schnittgut aufzubrechen, siehe Maishäcksler
 ein Schimpfwort aus dem Afroamerikanischen Englisch für Weiße und Drogenkonsumenten
 Cracker (Verfahrenstechnik), in der chemischen Verfahrenstechnik (Petrochemie) eine Anlage zum Cracken
 Cracker (Computersicherheit), eine Person, die Zugriffsbarrieren von Computersystemen umgeht
 Für alle Fälle Fitz, den Originaltitel der britischen Kriminalserie über einen Kriminalpsychologen
 Immer wieder Fitz, den Originaltitel einer US-Adaption der britischen Serie

Siehe auch:
 Kräcker
 Kracker